Уста адовы () представляют собой популярный в средневековой иконографии мотив — изображение ворот ада в виде развёрстой пасти чудовища. Он появляется в англосаксонском искусстве и, по-видимому, уходит корнями в германские легенды о рагнарёке. В XII—XIII веке распространяется по всей Европе (особенно в таких сюжетах, как «Страшный суд» и «Сошествие во ад»). В Эксетерском кодексе устье преисподней сопоставлено с челюстями левиафана. Эль Греко был одним из последних художников, которые разрабатывали этот средневековый мотив.

Иконография уст адовых основана на ряде библейских стихов, изображающих участь грешников. Так, в греческом переводе 140-го псалма, выполненном Симмахом Эвионитом, сказано: «рассыпаны кости наши в устах адовых» (в Синодальном переводе эта фраза переведена как «сыплются кости наши в челюсти преисподней»). У пророка Исаии описывается, что из-за злодеяний народа .

Иконография уст адовых имеет два основных иконографических типа: 
 грешники падают сверху в раскрытую пасть, помещаемую внизу композиции;
 уста располагают горизонтально и грешники входят в них (либо выводятся Христом в иконографии сошествия во ад).

Литература 
 G. D. Schmidt, The Iconography of the Mouth of Hell: Eighth-Century Britain to the Fifteenth Century, 1995, Selinsgrove, PA, , 1995, ISBN 0-945636-69-5

Ад
Англосаксонское искусство
Левиафан
Христианская иконография